Andropadus é um género de ave passeriformes da família Pycnonotidae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Andropadus ansorgei
 Andropadus chlorigula
 Andropadus curvirostris
 Andropadus gracilirostris
 Andropadus gracilis
 Andropadus importunus
 Andropadus latirostris
 Andropadus masukuensis
 Andropadus milanjensis
 Andropadus montanus
 Andropadus nigriceps
 Andropadus tephrolaemus
 Andropadus virens
 Sombre Greenbul

 
Géneros de aves